12-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 12 по 19 августа 1948 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Фердинанд Кюблер.

Маршрут 
Гонка состояла из 10 этапов, общей протяженностью 1412 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1948 на FirstCycling

1948 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1948 году
Август 1948 года